

Cinema 
Prima dell'uragano (Battle Cry) – film del 1955 diretto da Raoul Walsh

Musica 
 Battle Cry – album degli Omen del 1984
 Battle Cry – singolo del 2012 di Shontelle
 Battle Cry – singolo del 2014 degli Imagine Dragons
 Battle Cry – singolo di Angel Haze del 2014
 Battle Cry – singolo di Havana Brown del 2015
 Battle Cry – album dei Judas Priest del 2016
 Battle Cry – singolo di Polo G del 2019